Sorbets, commune française du Gers
 Sorbets, commune française des Landes

Voir aussi
Sorbais, commune française de l'Aisne
Sorbey, commune française de la Meuse
Sorbey, commune française de la Moselle

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France